ti, a többes szám második személyű személyes névmás
Ti, a Titán vegyjele
ti, a zenében a nyolcad hang jele
ti, szolmizációs hang
Ti, ókori egyiptomi hivatalnok, sírjáról (Ti masztabája) híres